Ривель:

 Ривель — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон.
 Ривель, Кирилл Игоревич (род. 1948) — русский поэт, автор и исполнитель песен.